Waldwiese steht für
 deutscher Name von Waldwisse, Ort in Frankreich
 Waldwiese (Führerhauptquartier), Rheinland-Pfalz
 Waldwiese (Stadion), Stadion in Kiel
 eine Lichtung

Siehe auch
 Waldwiesenbach
 Villa Waldwiese, denkmalgeschützte Villa in Bremen